Garfunkel ist der Familienname folgender Personen:

 Art Garfunkel (* 1941), US-amerikanischer Singer-Songwriter und Schauspieler
 Art Garfunkel Jr. (* 1990), US-amerikanischer Sänger
 Zvi Garfunkel (* 1938), israelischer Geologe

Siehe auch:
 Karfunkel